Kronobageriet kan avse:

 Kronobageriet, Karlskrona – ett tidigare bageri på det gamla militärområdet Stumholmen i Karlskrona
 Kronobageriet, Stockholm – en byggnad på Sibyllegatan 2 i Stockholm